Wall Street poate fi:

 Wall Street, stradă în orașul New York, Statele Unite
 Wall Street (film), film american din anul 1987
 The Wall Street Journal, ziar financiar tipărit de trustul de presă Dow Jones & Company în New York City
 wall-street.ro, cotidian financiar online din România